Седейл Юджин Тритт (; ) — бывший американский баскетболист. Играл на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран в шестом раунде под общим 139-м номером на драфте НБА 1983 года командой «Филадельфия Севенти Сиксерс». Сыграл в НБА 951 игру в регулярном чемпионате и 70 игр в плей-офф за клубы «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Чикаго Буллз», «Сиэтл Суперсоникс», Лос-Анджелес Лейкерс и «Хьюстон Рокетс».

Профессиональная карьера 
Тритт был выбран на драфте НБА 1983 года в 6-ом раунде клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс». За «семьдесят шестых» он отыграл 4 неполных сезона, после этого по ходу сезона 1986/1987 был обменян в «Чикаго Буллз». В 1988 году отправился играть за «Сиэтл Суперсоникс», в обратном направлении последовал Сэм Винсент. 2 октября 1991 года Тритт был продан в «Лос-Анджелес Лейкерс» в обмен на 3 выбора во втором раунде драфта.

Тритт, как ожидалось, должен был заменять Мэджика Джонсона в «Лейкерс» на позиции разыгрывающего защитника. Однако перед началом сезона 1991/1992 Джонсон объявил о завершении карьеры из-за выявленного у него Вируса иммунодефицита человека. Таким образом Тритт стал стартовым разыгрывающим «Лейкерс». Умение Тритта отбирать мячи дало ему прозвище «The Thief» («Вор»), это прозвище возникло благодаря комментатар игр «Лейкерс» Чику Хирну и Стю Ланцу. Тритт в первых двух сезонах за «Лейкерс» был лучшим в клубе по результативным передачам, перехватам и сыгранным минутам. В сезоне 1992/1993 он стал вторым игроком за всю историю «Лос-Анджелес Лейкерс» (после Мэджика Джонсона), который одновременно стал лучшим в клубе по количеству очков (15,1 в среднем за игру), передач (6,9) и перехватов (1,7).

10 марта 1996 года Тритт набрал рекордные для себя 42 очка в матче против «Нью-Йорк Никс», а в первой игре четвертьфинала западной конференции 1993 года против «Финикс Санз» установил свой рекорд по набранным очкам в плей-офф (35). Тритт закончил свою карьеру в НБА после сезона 1996/1997 за «Хьюстон Рокетс», в котором дошёл вместе со своим клубом до финала конференции, в котором уступил «Юте Джаз» (4 — 2).

Личная жизнь 
Считается, что у Тритта есть как минимум 14 детей, при этом он был дважды официально женат. Его первая жена Николь Срит (урожд. Плоцкер) в дальнейшем вышла замуж за рэпера и продюсера Dr. Dre.

В 2000 году Тритт был осуждён на 6 месяцев тюрьма из-за неуплаты алиментов.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки БК «Расинг» Париж
Игроки «Хьюстон Рокетс»